Азербайджано-парагвайские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Парагвай в политической, социально-экономической, культурной и др. сферах.

Осуществляется сотрудничество, главным образом, в таких сферах, как экономика, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, образование, энергетика и др.

Дипломатические отношения 
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Парагваем впервые были установлены 20 апреля 2004 года. Дипломатическое представительство Азербайджана в Парагвае с марта 2012 года находится в Аргентине.

Чрезвычайным Послом Азербайджана в Парагвае является Рашад Асланов. В марте 2019 года Оскар Карлос Бреллес Марино был назначен почётным консулом Азербайджана в Парагвае.

23 марта 2019 года министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров нанёс первый на уровне МИД официальный визит в Парагвай.

Договорно-правовая база: между Азербайджаном и Парагваем подписано два документа.

Межпарламентские связи 
В 2014 году в Национальном Конгрессе Парагвая была учреждена межпарламентская группа дружбы между Азербайджаном и Парагваем.

5-6 марта 2015 года делегация Милли меджлиса (Парламента) Азербайджана побывала в Парагвае.

10 сентября 2015 года в Национальном Конгрессе Парагвая была принята Декларация «О признании суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана». В документе отмечается, что регион Нагорного Карабаха является неотъемлемой частью территории Азербайджана.

16 марта 2018 года Председатель Палаты депутатов Национального Конгресса Парагвая Фернандо Люк и Председатель межпарламентской группы дружбы Хуан Рамирез посетили Азербайджан с целью поучаствовать в VI Глобальном Форуме, проходившем в столичном городе Баку.

Экономическое сотрудничество 
Торговый оборот (в тыс. долларов США)

Планируется создание Торговой палаты.

Туризм 
23 марта 2019 года в столичном городе Асунсьон между правительствами двух государств было заключено соглашение «О взаимной отмене визовых требований для лиц, обладающих дипломатическим, официальным или служебным паспортом». Позднее, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был подписан закон об утверждении данного соглашения.

Международное сотрудничество 
На международной арене сотрудничество осуществляется в рамках различных международных организаций: ООН, Движение неприсоединения и т. д.

Парагвай поддерживает позицию Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

См. также 
 Внешняя политика Азербайджана
 Внешняя политика Парагвая

Примечания 

Парагвай
Азербайджан